

Onomastica
 Shawn – variante del nome proprio di persona Seán

Persone
 Dick Shawn – comico e attore statunitense
 Ted Shawn – coreografo, ballerino e pedagogo statunitense
 Wallace Shawn – attore, doppiatore e commediografo statunitense